Le Prodige peut désigner plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Le Prodige, titre québécois de , film australien de Scott Hicks sorti en 1996 ;
 Le Prodige (), film biographique américain d'Edward Zwick sorti en 2015.

Littérature 
 Le Prodige, quatorzième tome de la série Rougemuraille de Brian Jacques publié en 2001.

Voir aussi